VHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saurimo (Angola)